Terry McDermott (1951), Engels voetballer
Richard McDermott (1940), Amerikaans schaatser